

Geografia 
 Kanna – città del Giappone
 Kanna – frazione della Polonia

Personaggi 
 Kanna – personaggio della serie Air
 Kanna – personaggio del manga e anime Inuyasha

Altro 
 Kanna – nome proprio di persona femminile giapponese
 Kanna – era giapponese
 Kanna – uno dei nomi del Mesembryanthemum tortuosum, pianta succulenta diffusa in Sudafrica
 Yonadam Kanna – politico iracheno

Pagine correlate 
Canna